Fernandes da Silva ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo (Fußballspieler, 1965) (Bernardo Fernandes da Silva; * 1965), brasilianischer Fußballspieler
 Bernardo (Fußballspieler, 1995) (Bernardo Fernandes da Silva Junior; * 1995), brasilianischer Fußballspieler